Das Herreneinzel der Zentralamerikaspiele 1930 war ein Tenniswettbewerb in Havanna.

Ergebnisse

Quelle 
 Memoria, Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Comité Organizador de los Séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 1954, (PDF-Datei, 40,7 MB),  S. 38.

Anmerkungen 

Tennisturnier 1930
1930 Herreneinzel
Tennisturnier in Havanna
Tennis Herreneinzel